Il Championnat de Ligue Professionelle 1 2007-2008 è stato l'ottantaduesima stagione del massimo campionato tunisino, iniziato l'11 agosto 2007 e terminato il 22 maggio 2008. Il campionato è stato vinto dal  per la dodicesima volta nella sua storia.

Squadre partecipanti 

 Jendouba Sport

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Tunisia e ammessa alla CAF Champions League 2009.
      Ammessa alla CAF Champions League 2009.
      Ammesse alla Champions League araba 2008-2009
      Ammesse alla Coppa della Confederazione CAF 2009
      Retrocesse in Championnat de Ligue Professionelle 2 2008-2009.

2007-2008